Acauloides är ett släkte av nässeldjur. Acauloides ingår i familjen Acaulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hydrozoer
Acauloides